Беквит () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Беквит, Байрон де ла (1920—2001) — американский расист.
 Беквит, Джеймс Кэролл (1852—1917) — американский художник.
 Беквит, Джордж (1753—1823) — британский полный генерал, брат Томаса Сидни Беквита.
 Беквит, Джулия Кэтрин (1796—1867) — канадская писательница
 Беквит, Томас Сидни (1770—1831) — британский генерал-лейтенант.

Составные фамилии 
 Беквит-Смит, Мертон (1890—1942) — британский генерал-майор, участник мировых войн.

Топоним 
 Беквит — муниципалитет в канадской провинции Онтарио.

См. также 
 Бекуит